Miejscowości w USA:
 Throckmorton – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Throckmorton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Throckmorton (ang. Throckmorton County) – w stanie Teksas
W Wielkiej Brytanii:
 Throckmorton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)